Создателям первого спутника Земли – памятник в Мещанском районе города Москвы перед вестибюлем станции метро «Рижская». Установлен в 1963 году.

Описание 
Бронзовая скульптура рабочего в полный рост, взошедшего на вершину и возносящего правой рукой к небу макет первого искусственного спутника Земли – «Спутник-1»; всей своей позой фигура рабочего выражает торжественность момента. Скульптура установлена на постамент, облицованный темно-серым гранитом, на котором выгравированы надписи: «Создателям первого спутника Земли. 1957» (с лицевой стороны) и «Скульптор Ковнер С. Я. Архитектор Карцев В. Н. 1963 г. Восстановлен в 1998 г. КК „Торговый дом“» (сзади). Монумент ориентирован лицевой стороной на Запад в сторону Рижского вокзала и спиной к зданию станции метро «Рижская». Монумент окружен газоном с искусственно созданным травяным покровом в форме круга.

См. также 
 Искусственный спутник Земли
 Космонавтика
 День космонавтики
 Монумент «Покорителям космоса»
 Список московской городской скульптуры
 Рижская площадь

Примечания

Ссылки 

 Памятники монументального искусства Москвы на странице Департамента культурного наследия города Москвы

Первый спутник
спутник
Мещанский район
Уличная скульптура
Бронзовые скульптуры